't Haantje (Coevorden) – een dorp in Coevorden
't Haantje (Hardenberg) – een buurtschap in Hardenberg
't Haantje (Rijswijk) – een buurtschap en buurt in Rijswijk (Zuid-Holland)
Stopplaats 't Haantje – een voormalige spoorweghalte bij deze plaats
't Haantje (Steenbergen) – een buurtschap in Steenbergen
't Haantje (Weesp) – een molen in Weesp
't Haantje (Friesland) - verdwenen buurtschap
Stoombrouwerij 't Haantje – een voormalige brouwerij aan het Amsterdamse Weesperplein

(Het) Haantje 
 Haantje (Assenede) – een plaats in de Belgische gemeente Assenede
 Haantjeduin – het hoogste duin van de Nederlandse provincie Drenthe
 Amsterdamse schuilkerk aan de Oudezijds Voorburgwal, tegenwoordig Museum Ons' Lieve Heer op Solder
 Vleeskuiken – in de horeca vaak aangeduid als haantje
 Kukutasana – een asana (houding) in het yoga
 't Haantje (tabaksmerk)  – een tabaksmerk